В тылу врага: Диверсанты 3 (англ. Silent Heroes 3) — компьютерная игра в жанре стратегии, разработанная Relore Studios и изданная компанией 1С 26 сентября 2008 г.

Является продолжением серии игр «В тылу врага» и 3 игрой в серии «Диверсанты».

Игровой процесс 
В предыдущих «Диверсантах» залогом победы был захват танка. В Пруссии с тяжелой техникой напряженнее, поэтому действовать надо в стиле Рэмбо. В руках здоровенный пулемет, за поясом гранаты, прямое управление в помощь. Гильзы летят в одну сторону, трупы — в другую. Времени на размышления нет. Раньше нередко приходилось прятаться, ползать по пшеничным полям и применять партизанскую тактику «hit & run». Здесь все проще. Пришел, увидел, навалял. Главное — не забывать об аптечках и своевременно пополнять стремительно тающий боезапас.

Сюжет 
Наступил сентябрь 1944 года, командование Третьего Рейха по неизвестной никому причине решило осуществить крупномасштабное перераспределение практически всех имеющихся у них военных и производственных ресурсов в Восточной Пруссии. Советское руководство заинтересовалось возросшей активностью немецкой стороны на территории данного государства и решило отправить в этот регион разведывательно-диверсионную группу, которая должна будет выяснить причину активности немцев, а также не дать им воспользоваться своим секретным оружием. Группу высадили в районе Кенигсберга, а всю операцию обозначили кодовым названием «Шторм». Команду опытных бойцов возглавил Николай Лисицын, майор ГРУ.

Отзывы критиков 

Absolute Games раскритиковал «беспомощный» pathfinding и устаревшую графику, положительно оценив лишь «хорошую» физику.

StopGame же наоборот положительно отметил неплохую графику и знакомый антураж, раскритиковав неинтересные миссии, скверная озвучку, однообразный геймплей и унылые пейзажи.

Примечания

Ссылки 

 Men of war на сайте Софтклаб
 Официальный форум от фирмы «1С»

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры, изданные 1С
В тылу врага (серия игр)
Игры только для Windows